Sievers è un cognome di origine tedesca (patronimico di Sievert, Sivrit o Siegfried) che può riferirsi a:

A 
 Alf von Sievers (1907-1946), attore tedesco
 Andreas Sievers (1931), botanico tedesco

E 
 Eduard Sievers (1850–1932), linguista tedesco
 Eduard Wilhelm Sievers (1820–1894), storico della letteratura tedesco
 Eric Sievers (1957), giocatore di football americano statunitense

F 
 Frederick William Sievers (1872–1966), scultore statunitense

G 
 Georg Ludwig Peter Sievers (1775–1830), musicologo tedesco
 Gerd Sievers (1915–1999), musicologo tedesco
 Gottlob Reinhold Sievers (1811–1866), filologo tedesco
 Gustav Sievers (in cirillico Густав Иванович Сиверс, Gustav Ivanovič Sivers; 1843–1898), geologo ed entomologo russo-tedesco

H 
 Hans Sievers (1893–1965), pedagogista e politico tedesco
 Holger Sievers (1968), ciclista tedesco
 Hugo K. Sievers (1903–1972), veterinario e politico cileno

J 
 Jacob Johann von Sievers (1731–1808), politico tedesco-baltico
 James Bruce Joseph Sievers (1948), poeta statunitense
 Johann August Carl Sievers (1762–1795), botanico tedesco
 Johann Friedrich Ludwig Sievers (1742–1806), musicista tedesco
 Johannes Sievers (1880–1969), storico dell'arte tedesco
 Jörg Sievers (1965), calciatore tedesco

K 
 Karl von Sievers (1710-1774), politico e militare tedesco-baltico
 Klas Richard Sievers (1852–1931), medico finlandese

L 
 Leo Sievers (1917), giornalista tedesco
 Leroy Sievers (1955-2008), giornalista statunitense

M 
 Marie von Sievers o von Sivers in Steiner (1867–1948), filosofa tedesca
 Martin Sievers (?-fl. 1690), politico tedesco
 Matthias Sievers (1792–1848), politico tedesco
 Max Sievers (1887–1944), filosofo tedesco
 Morris Sievers (1912–1968), crickettista australiano

P 
 Peter Sievers (1674–1740), militare russo-danese

R 
 Ralf Sievers (1961), calciatore tedesco
 Richard Sievers (ante 1660–1700), pirata tedesco
 Roy Sievers (1926–2017), giocatore di baseball statunitense
 Rudolf Sievers (1885–1918), incisore tedesco

S 
 Sampson Sievers (1900-1979), religioso russo
 Susanne Sievers (1951), archeologa tedesca

T 
 Thadeus von Sievers (?-1915), militare tedesco-baltico

W 
 Wayne Sievers (1957), attivista australiano
 Wilhelm Sievers (1860–1921), geografo tedesco
 Wilhelm Sievers (1896–1966), politico tedesco
 Wilhelm Sievers (1931), religioso tedesco
 Wolfgang Sievers (1913–2007), fotografo tedesco-australiano
 Wolfram Sievers (1905–1948), militare tedesco

Altri progetti 

Cognomi tedeschi